Sunless Skies is het tweede album van Pathosray, uitgebracht in 2009 door Frontiers Records.

Track listing
 "Crown Of Thorns" – 4:42
 "Behind The Shadows" – 5:44
 "Aurora" – 4:52
 "Quantic Enigma" – 5:57
 "In Your Arms" – 4:48
 "Sons Of The Sunless Sky" – 5:45
 "The Coldest Lullaby" – 4:25
 "Perpetual Eclipse" – 2:17
 "Poltergeist" – 8:36
 "For the Last Time" – 4:01

Muziekalbum uit 2009